Angelo Pierallini – architetto italiano
 Giovanni Pierallini – vescovo italiano
 Uwel Pierallini – arbitro italiano